Rudolf Hall kan syfta på:

 Rudolf Hall (arkitekt) (1904-1989), svensk arkitekt.
 Bror Rudolf Hall (1876-1950), svensk skolman